

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.

Китай 
 10-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 Весной княжич Хэ-бэй (младший брат вэйского хоу) с войском вторгся в Чжэн.
 В Лу в 4 луне при великом жертвоприношении 5 раз гадали, но неудачно, и поэтому не принесли великой жертвы.
 Цзинь, возглавляя чжухоу, напало на Чжэн (согласно «Чуньцю», поход начался в 5 луне, в нём участвовали князья Цзинь, Ци, Сун, Вэй, Лу и Цао).
 Сановники из клана Му изгнали правителя Чжэн.
 Весной, когда чжэнская столица была осаждена цзиньцами, княжич Жу поставил у власти Сюя, старшего брата Чэн-гуна от наложницы. В 4 луне в Цзинь вернули обратно Чэн-гуна, тогда чжэнцы убили Сюя и поставили Чэн-гуна, а цзиньское войско ушло.
 Летом князь Цзинь Цзин-гун заболел и поставил править наследника, а через месяц умер (в 5 луне, в день бин-у). Ему наследовал Шоу-мань (Ли-гун, эра правления 580—573).
 В 5 луне циский посол привёл рабов в приданое луской княжне Бо-цзи.
 В 7 луне луский гун отправился в Цзинь, там его задержали для участия в похоронах гуна (подозревая в склонности к Чу). Как отмечает Сыма Цянь, в луской летописи «Чуньцю» это утаили.

Скончались 
 Тиррей, сын Питтака.

См. также

Примечания